Рязановский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Рязановский сельсовет — сельское поселение, Стерлитамакский район Башкортостана.
 Рязановский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, Подольский район, Московская область.
 Рязановский сельсовет — сельское поселение, Асекеевский район Оренбургской области.